Владикавка́з () — железнодорожная станция Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги, находящаяся в городе Владикавказе, столице Северной Осетии. Станция является конечной на линии от узловой станции Беслан.

Здание вокзала внесено в реестр памятников архитектуры как выявленный объект культурного наследия России.

История 
Железнодорожное сообщение между Владикавказом и Москвой существует с лета 1875 года.

Первое кирпичное здание вокзала Владикавказа было сдано в эксплуатацию в 1875 году. В первой половине 1960-х годов железнодорожный вокзал и прилегающие к нему территории были реконструированы. Во второй половине 2000-х годов вокзал был обновлён и оснащен новым оборудованием.

В 1930—1940-е годы начальником станции был первый в истории Осетии Герой Труда Асланбек Лазаров.

В настоящее время в здании железнодорожного вокзала для пассажиров — залы ожидания различного уровня комфортности, камеры для хранения ручной клади и крупногабаритного багажа, информационные табло движения ближайших поездов, справочные установки «Экспресс» с данными о наличии мест на поезда, комнаты длительного отдыха (КДО), комната матери и ребёнка, сервисный центр, кафе.

Пассажирское сообщение по станции

Направления поездов дальнего следования

Направления поездов пригородного сообщения 

По состоянию на июнь 2022 года по станции курсируют следующие поезда пригородного сообщения:

По состоянию на июнь 2022 года по станции курсируют следующие поезда дальнего следования:

Изменения в пассажирском сообщении по станции 
 1 января 2021 года- возобновлëн пригородный поезд до станции Минеральные Воды. Отправлением в 14:42
 4 апреля 2020 года — отменён пригородный поезд до станции Минеральные Воды. в связи с новой коронавирусной инфекцией
 6 февраля 2015 года — возобновлён пригородный поезд до станции Минеральные Воды.
 15 марта 2014 года — отменены пригородные поезда до станций Минеральные Воды, Прохладная и Беслан.
 26 мая 2013 года — назначен новый пассажирский поезд (607/608) сезонного обращения до станции Анапа.

Адрес вокзала 
 362027, Россия, Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ, ул. Маркова, д. 24
 Справочная: +7 (8672) 53-84-22

Факты 
 В советское время существовал проект постройки Кавказской перевальной железной дороги, ведущей от Владикавказа (тогда — Орджоникидзе) до Тбилиси через Кавказский хребет. Само строительство, правда, началось только в 1987 году, но из-за обострения обстановки на Кавказе оно было прекращено уже через некоторое время и в дальнейшем не возобновлялось.

Примечания

Ссылки 
 Актуальное расписание поездов по станции Владикавказ в Яндексе
 Расписание и наличие мест на сайте ОАО «РЖД»

Станции Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги
Тупиковые железнодорожные станции
Транспортные здания и сооружения Владикавказа
Выявленные объекты культурного наследия республики Северная Осетия - Алания
Железнодорожные станции и платформы Северной Осетии